Міжконтинентальний кубок з футболу 1992 — 31-й розіграш Міжконтинентального кубка. У матчі зіграли переможець Кубка європейських чемпіонів 1991—1992 іспанська «Барселона» та переможець Кубка Лібертадорес 1992 бразильський «Сан-Паулу». Гра відбулася на стадіоні Національному стадіоні у Токіо 13 грудня 1992 року. За підсумками гри титул володаря Міжконтинентального кубка вперше здобув «Сан-Паулу».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1991—1992
 Кубок Лібертадорес 1992

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 1992 на rsssf  
 Міжконтинентальний кубок 1992 на transfermarkt  

1992 у футболі
1992
Футбольні змагання у Токіо
Грудень 1992